Arvand steht für
Tigris in mittelpersischer Sprache
Shatt al-Arab (auch Arvand Rud, Arvandrud) in persischer Sprache 

Arvand ist der Familienname von
Mardjan Arvand (* 1963), iranische Medizinerin und Bakteriologin